Твер — місто у Росії, центр Тверської області.
  — вантажна залізнична станція в Твері
 Твер — локомотивне депо Жовтневої залізниці.
 Твер — вагонне депо Жовтневої залізниці.
 «Твер» — російський атомний підводний ракетний крейсер проекту 949А «Антей».
 Іл-76 МД «Твер» RA-86900 — російський військово-транспортний літак